Валсе да Силва Коста Фильо (; более известный, как Валсе  ) — бразильский футболист, защитник клуба «Сан-Паулу».

Клубная карьера 
Валсе — воспитанник клуба «Сан-Паулу». 5 мая 2019 года в матче против «Фламенго» он дебютировал в бразильской Серии A.

Карьера в сборной 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Бразилии Валсе принял участие в чемпионате Южной Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Уругвая, Эквадора, Аргентины, а также дважды Венесуэлы и Колумбии.

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сан-Паулу»